Магистра́л (от лат. magistralis — руководящий)

 Магистрал — в стихосложении: в венке сонетов последний (15-й) сонет, который связывает между собой все части «венка».
 Магистрал — обожженная и истолченная смесь серы и медного колчедана, прибавляемая к плавящейся серебряной руде.
 Магистрал — обожженный медный колчедан, содержащий сернокислую окись меди.
 Магистрал — окружной вал при укреплениях.

См. также 
 Магистраль

Литература
 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910. 
 Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней.- Михельсон А.Д., 1865. 
 Квятковский А. П. Поэтический словарь / Науч. ред. И. Роднянская. — М.: Сов. Энцикл., 1966. — 376 с.